

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Claude Battistella, (1929- ), Footballeur français ;
 Dario Battistella, (1959- ), Professeur des Universités spécialiste des relations internationales ;
 Gautier Battistella, (1976-), Écrivain français.
 Annabelle Battistella, (1936 - ), nom de naissance de Fanne Foxe, stripteaseuse argentine.

Homonymie de patronyme